De UEFA Super Cup 1986 werd gespeeld tussen de winnaar van de Europacup I 1985/86, Steaua Boekarest, en de winnaar van de Europacup II 1985/86, Dynamo Kiev, op 24 februari 1987.

De wedstrijd werd in het Stade Louis II gespeeld en eindigde in een overwinning voor Steaua Boekarest. Zo sleepte Steaua Boekarest de eerste Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1985/86
Steaua Boekarest
FC Dynamo Kiev
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco